Jaczewski – polskie nazwisko; na początku lat 90. XX wieku ogółem w Polsce mieszkało około 1200 osób o tym nazwisku.
 Andrzej Jaczewski (ur. 1929-2020) – polski pediatra, seksuolog i pedagog, specjalista medycyny szkolnej
 Arthur Louis Arthurovič de Jaczewski – botanik rosyjski
 Franciszek Jaczewski herbu Leliwa (1832–1918) – polski duchowny katolicki, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, biskup lubelski, administrator diecezji podlaskiej
 Kazimierz Jaczewski (1862–1934) – lekarz, działacz społeczny i kulturalny, bibliotekarz
 Leonard Jaczewski (1858–1916) – polski geolog, podróżnik i badacz Syberii
 Tadeusz Jaczewski (1899–1974) – polski profesor zoologii

Przypisy